Hang Time (album), een muziekalbum van Soul Asylum uit 1988
 Hang Time (televisieserie), een Amerikaanse tienersitcom die liep van 1995 tot 2000
 Hangtime, een term uit het kitesurfen